Schmidberg heißen folgende geographische Objekte:

Orte, Ortsteile
 Schmidberg (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Schmidberg (Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Schmidberg (Oberneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberneukirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Schmidberg (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Schmidberg (Seeon-Seebruck), Ortsteil der Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schmidberg (Enns), Ortslage (ehemalige Vorstadt) der Stadt Enns, Oberösterreich
 eine Siedlung in der Gemeinde Wattwil in der Ostschweiz, siehe Ulisbach

Bergen und Erhebungen:
 Schmidberg (Fränkische Alb) (ca. 541), in der Fränkischen Alb in Betzenstein, Landkreis Bayreuth, Oberfranken, Bayern

Schmidberg ist ein Familienname:
 ein schwäbisches Adelsgeschlecht, siehe Schmidberg (Adelsgeschlecht),
 Ludwig von Schmidberg (1594–1657), Militärperson im Dreißigjährigen Krieg

Siehe auch:
 Schmidberger
 Schmiedeberg
 Schmidtsberg
 Schmiedberg